Il singolare maschile del MasterCard Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rogério Dutra da Silva ha battuto in finale Izak van der Merwe, che aveva vinto il torneo l'anno precedente, 6–4, 6–7(7–5), 6–3.

Teste di serie

 Ricardo Mello (semifinali)
 Horacio Zeballos (secondo turno)
 Izak van der Merwe (finale)
 Paul Capdeville (quarti di finale)

  Rogério Dutra da Silva (campione)
  Brian Dabul (semifinali)
  Júlio Silva (quarti di finale)
  Carlos Salamanca (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

MasterCard Tennis Cup 2011